

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Bidziny – wieś w wo. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice
 Bidziny – część wsi Stryczowice  w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów
 Bidziny – dawna gromada